Torneo Apertura 2007 puede referirse a:

 Torneo Apertura 2007 en Argentina.
 Torneo Apertura 2007 en Bolivia.
 Torneo Apertura 2007 en Chile.
 Torneo Apertura 2007 en Colombia.
 Torneo Apertura 2007 en Costa Rica.
 Torneo Apertura 2007 en El Salvador.
 Torneo Apertura 2007 en Guatemala.
 Torneo Apertura 2007 en Honduras.
 Torneo Apertura 2007 en México.
 Torneo Apertura 2007 en Nicaragua.
 Torneo Apertura 2007 en Panamá.
 Torneo Apertura 2007 en Paraguay.
 Torneo Apertura 2007 en Perú.
 Torneo Apertura 2007 en Uruguay.
 Torneo Apertura 2007 en Venezuela.

Véase también
 Torneo Clausura 2007,  desambiguación.
 Torneo Apertura 2006,  desambiguación.
 Torneo Apertura 2008,  desambiguación.